Małgorzata Chojnacka ist der Name folgender Personen:

* Małgorzata Chojnacka (Turnerin) (* 1947), polnische Turnerin
 Małgorzata Chojnacka (Kanutin) (* 1983), polnische Kanutin